Harungana är ett släkte av johannesörtsväxter. Harungana ingår i familjen johannesörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Johannesörtsväxter
Harungana